Друга лига СР Југославије у сезони 2001/02. било је друго такмичење организовано од стране фудбалског савеза СР Југославије од оснивања лиге 2000. То је други степен такмичења у државној заједници, СР Југославији (коју чине Србија и Црна Гора) и подијељен је у четири зоне, у зони Југ такмиче се клубови из Црне Горе. Из сваке зоне, првак ће се пласирати у Прву лигу СР Југославије.

У сезони 2000/01., у Прву лигу СР Југославије пласирао се Рудар из Пљеваља као побједник Друге лиге СР Југославије — зона Југ, док је из Прве лиге СР Југославије у зону Црна Гора испала Будућност из Подгорице. Из лиге су испали Грбаљ из Радановића и Беране из Берана, док су се у Другу лигу зона Југ пласирали су се Морнар из Бара и Петровац из Петровца, који су заузели прва два мјеста у оквиру Републичке лиге Црне Горе у сезони 2000/01.

Формат такмичења остао је исти као и у претходној сезони, учествује 12 клубова, игра се трокружним системом, свако са сваким кући и на страни по једном, док се распоред за трећи круг одређује на основу позиција на табели након прва два круга. На крају сезоне, побједник Друге лиге зона Црне Горе пласираће се у Прву лигу СР Југославије за сезону 2002/03, из лиге испада последњепласирана екипа, док ће број тимова који ће се у Другу лигу пласирати из Треће (Црногорска лига) биће одређен на основу екипа из Прве лиге. Ако из Прве лиге не испадне ниједна екипа из Црне Горе, у Другу лигу из Треће пласираће се два тима; ако из Прве испадне један тим, у Другу лигу из Треће пласираће се једна екипа; уколико из Прве лиге испадну два тима, онда ће из Друге лиге испасти два тима, а у Другу ће се из Треће лиге пласирати један тим.

Клубови у сезони 2001/02.

Резултати

Први и други круг 

Домаћини су наведени у лијевој колони.

Трећи круг 

Домаћини су наведени у лијевој колони.

Резултати по колима 

Легенда:

 Дерби мечеви

Табела и статистика 

 Могрен је изборио пласман у Прву лига Србије и Црне Горе.
 Ком се из Треће пласирао у Другу лигу Србије и Црне Горе — зона Југ.
 Језеро се из Треће пласирао у Другу лигу Србије и Црне Горе — зона Југ.
 Ибар испада у Трећу лигу Србије и Црне Горе - група Црна Гора.

Позиције на табели по колима

Домаћин - гост табела

Листа стријелаца 

Листа стријелаца:

Напомене

Референце

Спољашње везе 
 Званични сајт ФСЦГ

2001/02.
Сезона 2001/02. у југословенском фудбалу